La Cronología de la República Democrática de Azerbaiyán divide la historia de la República Democrática de Azerbaiyán

1917 

 28 de noviembre - en Tiflis fue establecido el Comisariado Transcaucásico

1918 

 7 de abril - la facción musulmana anunció, que se retiraba del gobierno trancaucásico
 22 de abril - fue decidido establecer la República Democrática Federativa Transcaucásica con la capital en Tiflis  
 26 de mayo - se celebró la reunión de Sejm, en la que Georgia declaró sobre su salida y Sejm sobre su disolución
 27 de mayo - se estableció el Consejo Nacional de Azerbaiyán 
 27 de mayo - primera reunión del Consejo Nacional 
 28 de mayo - Declaración de Independencia de la República Popular de Azerbaiyán 
 4 de junio - fue firmado un acuerdo de paz y amistad entre Azerbaiyán y Turquía
 5 de junio - el ejército turco entró en Elizavetpol (actualmente Ganyá)
 16 de junio - la Junta y el Gobierno trasladaron a Ganya y primer Gabinete dimitió
 17 de junio -  el Consejo Nacional suspendió temporalmente sus actividades
 21 de junio - aprobación de la bandera estatal
 26 de junio - creación del Ejército Nacional de Azerbaiyán 
 27 de junio - declaración sobre el idioma estatal
 9 de julio - se terminaron los enfrentamientos de tres días por Kurdamir, con fracaso del ejército del Consejo de los Comisarios de Bakú
 17 de agosto - los ingleses llegaron a Bakú  
 15 de septiembre - Bakú fue liberado 
 17 de septiembre - el gobierno de la República Popular de Azerbaiyán se trasladó a Bakú
 6 de octubre - en el segundo Gabinete del Gobierno se realizaron los cambios
 7 de noviembre - creación del Ministerio Militar
 9 de noviembre - la bandera nacional de la República Popular de Azerbaiyán fue reemplazada por una bandera tricolor con una media luna y una estrella de ocho puntas en el centro
 16 de noviembre - el Consejo Nacional de Azerbaiyán comenzó su actividad nuevamente
 19 de noviembre - aprobación de la ley sobre la creación del Parlamento
 7 de diciembre - se inauguró solemnemente el Parlamento de Azerbaiyán 
 26 de diciembre - F. Khoyski intervino en el Parlamento con su programa y presentó el cuerpo del nuevo gobierno para su aprobación

1919 

 28 de agosto - aprobación de la ley sobre el Banco Estatal
 1 de septiembre - creación de la Universidad estatal de Bakú
 30 de septiembre -  inauguración del Banco Estatal
 22 de diciembre -  fue formado el quinto Gabinete

1920 

 11 de enero - aprobación de la decisión sobre reconocimiento de facto de la independencia de Azerbaiyán por Consejo Superior de la Conferencia de paz de París 
 15 de enero - los representantes de Azerbaiyán, Alimardan bey Topchubashov y Mahammad Maharramov fueron recibidos por el primer secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, Jules Cambon
 27 de abril - XI Ejército Rojo cruzó la frontera norte azerbaiyano sin resistencia
 28 de abril - XI Ejército Rojo entró en Bakú. El gobierno de la República Democrática de Azerbaiyán fue derrocado

Véase también 

 Parlamento de la República Popular de Azerbaiyán
 Gobierno de la República Democrática de Azerbaiyán
 Declaración de independencia de Azerbaiyán
 Independencia de Azerbaiyán

Referencias 

Azerbaiyán
Independencia de Azerbaiyán
República Democrática de Azerbaiyán